Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Rainbow в честь радуги.

 HMS Rainbow (1586) — 26-пушечный галеон. Спущен на воду в 1586 году. Перестроен в 1602 году. В 1617 в ходе ремонта переоборудован в 40-пушечный. В 1630 перестроен в 54-пушечный корабль 2 ранга. В 1680 затоплен в качестве волнолома.
 HMS Rainbow (1697) — 32-пушечный корабль 5 ранга, захваченный у французов в 1697 году. Продан в 1698 году.
 HMS Rainbow (1747) — 44-пушечный корабль 5 ранга. Спущен в 1747 году. С 1776 года использовался как войсковой транспорт. На рейдовой службе с 1784 года. Продан в 1802 году.
 HMS Rainbow (1806) — 16-пушечный бриг-шлюп. Захвачен у французов в 1806 году. Продан в 1807.
 HMS Rainbow (1809) — 28-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский Iris. Захвачен в 1809 году HMS Aimable. Продан в 1815.
 HMS Rainbow (1823) — 28-пушечный корабль 6 ранга. Спущен в 1823 году. Продан в 1838.
 HMS Rainbow (1856) — винтовая деревянная канонерская лодка типа «Альбакор». Спущена в 1856 году. С 1857 года служила исследовательским судном. С 1873 — учебное судно. Продано в 1888.
 HMS Rainbow (1891) — бронепалубный крейсер типа «Аполло». Спущен в 1891 году. В 1910 году передан Королевскому канадскому флоту. Продан в 1920 году.
 HMS Rainbow (N16) — подводная лодка типа «Рейнбоу». Спущена в 1930 году. В 1940 году затонула в результате столкновения с пароходом Antonietta Costa.